Tempus fugit (lat. für „Die Zeit flieht“) oder Tempus Fugit steht für:

 eine lateinische Phrase, siehe Liste lateinischer Phrasen/T#Tempus fugit.
 Tempus Fugit (Band), brasilianische Progressive-Rock-Band
 Freies Theater Tempus fugit, Lörrach

Siehe auch:
 Fugio-Cent